Мата Кокуите има више значења:

 Мата Кокуите (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Кокуите (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Кокуите (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику